Кампо Дијесисеис има више значења:

 Кампо Дијесисеис (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Дијесисеис, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику